L'estrat hipogeu o infracriptogàmic és un dels cinc estrats de la botànica. La seva alçada no supera uns quants mil·límetres. Es compon principalment de molses i líquens.

Fonts 
 Cours d'agronomie de terminale agricole S.T.A.E. (Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement, option technologies des systèmes de production).

Botànica